Plac Bohaterów Getta w Krakowie
 Plac Bohaterów Getta we Wrocławiu

Zobacz też 
 Plac Bohaterów

Bohaterów